Nathanson est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 Bernard Nathanson, (1926-2011), médecin américain
 Jeff Nathanson (né en 1960), scénariste américain
 Matt Nathanson (né en 1973), chanteur américain
 Melvyn Nathanson (né en 1944), mathématicien américain

Homonymie de patronyme